Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

18001–18100. • 18101–18200. • 18201–18300. • 18301–18400. • 18401–18500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája